Matin calme peut faire référence à :
 Pays du Matin calme, surnom de la Corée.
 Matin calme, film de court métrage belge d'Annick Ghijzelings en 2004.
 Matin Calme éditions, maison d'édition française créée en 2019 spécialisée dans la publication de traductions de polars coréens